Чемпионаты Аргентины по футболу сезона 2011/2012 — это два самостоятельных чемпионата по футболу в Примере Аргентины, которые проводятся в рамках единого сезона.

Регламент 
Двадцать клубов Примеры в первой половине сезона выявляют в однокруговом турнире чемпиона Апертуры (им стала «Бока Хуниорс»), а во второй половине — чемпиона Клаусуры. Апертура прошла с 5 августа по 12 декабря 2011 года (один прерванный матч был переигран 4 февраля 2012), Клаусура началась 10 февраля, а завершится 24 июня 2012 года.

В этом сезоне в Примере выступают сразу четыре новичка — «Атлетико Рафаэла», «Унион», «Сан-Мартин» (Сан-Хуан) и «Бельграно». Последняя команда по итогам стыковых матчей в конце предыдущего сезона превзошла самый титулованный на внутренней арене клуб, «Ривер Плейт», отправив впервые в истории гранда выступать в Примеру B Насьональ.

Система определения команд, вылетающих из Примеры, осталась неизменной. Набранные очки за последние 3 сезона (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) суммируются для каждой команды, и делятся на количество проведённых матчей. По состоянию на конец марта напрямую вылетают оба новичка этого сезона. На грани вылета балансируют «Расинг», «Росарио Сентраль» и «Химнасия» (Ла-Плата).

Апертура 2011

Итоговая таблица 
|}

Лучшие бомбардиры

Клаусура 2012

Текущая таблица 
|}

Бомбардиры

Сводная таблица вылета 
По состоянию на 18 марта 2012 года.

{| width=68%
|-
| style="width: 20px;"|
|bgcolor=#ffffff|

|-
|bgcolor=#FFFF88|
|bgcolor=#ffffff align=left|<small> Зона стыковых матчей с 3 и 4 командами Примеры B Насьональ.
|-
|bgcolor=#FFCCCC|
|bgcolor=#ffffff align=left| Зона прямого вылета.

|}

Международные турниры

Ссылки 
 Официальный сайт АФА

2011/2012
Аргентина